Paula Kelly (zangeres) (1919-1992), een Amerikaanse zangeres uit het bigband-tijdperk
 Paula Kelly (actrice) (1942-2020), een Amerikaanse actrice, zangeres en danseres